Ahmed Hamidi, un scénariste français
 Faisal Hamidi (1997-), footballeur international afghan
Malika Hamidi, une sociologue française

Rangina Hamidi (1978-), femme politique afghane
Sihem Hamidi (2003-), une gymnaste artistique algérienne

Divers 
Leptolalax hamidi, une espèce d'amphibiens de la famille des Megophryidae
Patronyme arabe